Berenike ( „Siegbringerin“, von  „bringen“,  „Sieg“) steht für:

 weiblicher Vorname, davon abgeleitet Berenice (Vorname) und Veronika
 (653) Berenike, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Haar der Berenike, ein Sternbild

Berenike ist der Name folgender Frauen der Antike:
 Berenike (Verlobte Attalos’ III.), Verlobte des Königs Attalos III. von Pergamon (2. Jh. v. Chr.)
 Berenike von Chios († 71 v. Chr.), Gattin des pontischen Königs Mithridates VI.
 Berenike (Mutter Agrippas), Mutter des jüdischen Königs Herodes Agrippa I.
 Berenike (Tochter Agrippas), Tochter des Herodes Agrippa I.
 Berenike oder Pherenike, Tochter des Olympioniken Diagoras von Rhodos, siehe Kallipatira
 Berenike (Märtyrerin), syrische Märtyrerin, Gedenktag 4. Oktober

in Ägypten:
 Berenike I., Ehefrau von Ptolemaios I. (regierte 304–282 v. Chr.)
 Berenike die Jüngere, Tochter von Ptolemaios II., Ehefrau von Antiochos II. (regierte 261–246 v. Chr.)
 Berenike II., Ehefrau von Ptolemaios III. (regierte 246–221 v. Chr.)
 Kleopatra Berenike III., Ehefrau von Ptolemaios X. und Ptolemaios XI. (regierte 81–80 v. Chr.)
 Berenike IV., Regentin 58–55 v. Chr.

Berenike ist der Name folgender antiker Orte:
 Berenike (Kyrenaika), Hafenstadt in der Kyrenaika, das heutige libysche Bengasi
 Berenike (Epirus), Stadt in Epirus, heute Kastrosykia an der Westküste der Halbinsel Preveza
 Berenike (Baranis), Hafen am südlichen Roten Meer
 Berenike (Ocelis), ptolemäischer Hafen am Roten Meer, im Bab-el-Mandeb bei Ocelis 
 Berenike (Deire), ptolemäischer Hafen am Roten Meer, im Bab-el-Mandeb bei Kap Deirê  bei Dschibuti
 Berenike Panchrysos in der nubischen Wüste, Ägypten
 in hellenistischer Zeit das unter den Römern Aila oder Aelana genannte heutige Aqaba

Siehe auch:
 Berenice